Sobekhotep (Sobek ist zufrieden) ist der Eigenname von neun ägyptischen Pharaonen der 13. Dynastie:
 Sobekhotep I. Cha-anch-Re
 Sobekhotep II. Sechem-Re-chui-taui
 Sobekhotep III. Sechem-sewadj-taui-Re
 Sobekhotep IV. Cha-nefer-Re
 Sobekhotep V. Cha-hotep-Re
 Sobekhotep VI. Meri-hotep-Re
 Sobekhotep VII. Mer-kau-Re 
 Sobekhotep VIII. Sechem-Re-seweser-taui
 Sobekhotep IX. Maa-Re

Siehe auch:
 Chaanchre Sobekhotep, Pharao
 Liste der Pharaonen